Philippe Bunau-Varilla (1859-1940), ingénieur français associé à l'histoire du canal de Panama
 Maurice Bunau-Varilla (1856-1944), frère du précédent, directeur du quotidien Le Matin entre 1901 et 1944.
 Etienne Bunau-Varilla (1890-1961), fils du premier, pionnier de l'aviation. 

Homonymie de patronyme